Il singolare  del Tunis Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Rubén Ramírez Hidalgo era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Diego Schwartzman.

Adrian Ungur ha battuto in finale Schwartzman 4–6, 6–0, 6–2.

Teste di serie

  Marcel Granollers (Secondo turno, ritiro)
  Guillermo García-López (ritiro per un'infezione)
  Benjamin Becker (primo turno)
  Kenny de Schepper (semifinali)

  Rubén Ramírez Hidalgo (Primo turno, ritiro per spossatezza generale)
  Daniel Muñoz de la Nava (secondo turno)
  Matteo Viola (Primo turno, ritiro per infortunio alla schiena)
  Flavio Cipolla (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tunis Open 2013
ATP Challenger Tour 2013